Szegedi Péter (1951) magyar tudományfilozófus
 Szegedi Péter (1973) magyar szociológus, sporttörténész